Daniel Schmid (1941–2006) – szwajcarski reżyser
 Dan Schmid, właśc. Daniel Schmid (ur. 1962) – amerykański muzyk
 Daniel Schmid (ur. 1976) – szwajcarski bobsleista

Zobacz też 
 Daniel Schmidt